Sevdzhur kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Sevdzhur (vattendrag i Armenien), Armavir, 
 K'asagh (vattendrag i Armenien), 

Robotskapade Armenienförgreningar